Benjamin (en español Benjamín, es un nombre propio de origen hebreo בִּנְיָמִין (Binyāmîn), que quiere decir "hijo de la diestra"; se refiere a la derecha como símbolo de fuerza o virtud. Según la Biblia es el hijo menor del patriarca Jacob y de Raquel. " Benjamin" hace referencia a varios artículos:

Personas
Benjamin (autor chino), Zhang Lin, alias Benjamin, autor de cómic y novela chino.
Benjamin Biolay, Ricardo Arriagada alias "el rojo".
Benjamin Britten, compositor británico.
Benjamin Constant de Rebecque, político y escritor francés de origen suizo.
Benjamin Diamond, cantante francés.
Benjamin Franklin, político e inventor estadounidense.
Benjamin Godard, compositor francés.
Benjamín Rojas, actor argentino.
Benjamin Sigmund, futbolista neozelandés.
Benjamín Zarandona, futbolista español.
Benjamin Smith Barton, médico y botánico estadounidense.
Walter Benjamin, filósofo y escritor alemán.
Benjamín Vicuña Mackenna, político e historiador chileno
Benjamín Vicuña, actor chileno.
Benjamin Albarez, representante del homosexualismo.